Ири́на Аксёнова: Аксёнова, Ирина Анатольевна (род. 1962) — советская пловчиха.
 Аксёнова, Ирина Степановна (1931—2009) — советский и российский лингвист.